John Rutherford, regista pornografico statunitense
 John Rutherford, politico statunitense dello Stato della Florida 
 John Rutherford (1955-), rugbista a 15 scozzese